Sopot Festival 1990 – 27. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal odbył się 17 sierpnia 1990 roku. Konkurs prowadzili Alicja Resich-Modlińska i Mark Jones. Konkurs wygrała Lora Szafran z utworem „Trust Me at Once”. Gośćmi specjalnymi koncertu byli: Ronnie Hawkins, Viktor Lazlo, Duo Datz, Izabela Trojanowska, Jolanta Jaszkowska, Mieczysław Szcześniak, Lech Janerka, Curiosity Killed The Cat i Erasure.

Eliminacje polskie

Finał (dzień międzynarodowy) 

Konkursy Sopot Festival
1990 w Polsce